Хада́жка (Хадыжинка; устар. Тушепс) — река в России, протекает в Апшеронском районе Краснодарского края. Устье реки находится в 182 км по правому берегу реки Пшиш. Исток реки находится на южном склоне горы Лысая, на высоте примерно 690 метров, в Туапсинском районе на самой границе с Апшеронским районом. Длина реки — 22 км. 

В междуречье нижнего течения и реки Пшиш находится город Хадыженск, в среднем течении — хутор Травалёв. Ранее между ними находились также хутора Суздальский и Гуриевский, которые позднее слились, соответственно, с Хадыженском и Травалёвым.

В годы Великой Отечественной войны в окрестностях реки проходили бои в рамках Туапсинской операции (1942 год).

Вдоль реки Хадажка проходит начальная часть туристического маршрута "Хадыженск – Аше" (№29).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пшиш, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Кубань.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 06020001212108100005188
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 108100518
 Код бассейна — 06.02.00.012
 Номер тома по ГИ — 08
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Краснодарского края
Притоки Пшиша